Лаланг — кенийская фамилия. Известные носители:

 Лаланг, Боаз (род. 1989) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Лаланг, Лави — кенийский бегун на средние и длинные дистанции.